Höllengrundviadukt ist der Name verschiedener Eisenbahnbrücken:

 Viadukt Höllengrund der Bahnstrecke Löbau–Zittau in Sachsen
 eine Brücke der Bahnstrecke Řetenice–Liberec bei Zahrádky u České Lípy in Tschechien